Vasen of Väsen kan verwijzen naar:
Frans Vasen, Nederlands acteur
Väsen, muziekgroep uit Zweden